Бе́та-тести́рование () — интенсивное использование почти готовой версии продукта (как правило, программного или аппаратного обеспечения) с целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным выходом продукта на рынок, к массовому потребителю.

В отличие от альфа-тестирования, проводимого силами штатных разработчиков или тестировщиков, бета-тестирование предполагает привлечение добровольцев из числа обычных будущих пользователей продукта, которым доступна предварительная версия продукта (так называемая бета-версия).

Такими добровольцами (их называют бета-тестерами) часто движет любопытство к новому продукту — любопытство, ради удовлетворения которого они вполне согласны мириться с возможностью испытать последствия ещё не найденных (а потому и не исправленных) ошибок. Кроме любопытства, мотивация может быть обусловлена желанием повлиять на процесс разработки и в итоге получать более удовлетворяющий их нужды продукт и многим другим.

Кроме того, открытие бета-тестирования может использоваться как часть стратегии продвижения продукта на рынок (например, бесплатная раздача бета-версий позволяет привлечь широкое внимание потребителей к окончательной дорогостоящей версии продукта), а также для получения предварительных отзывов о нём от широкого круга будущих пользователей.

Бета-версия не является финальной версией продукта, поэтому разработчик не гарантирует полного отсутствия ошибок, которые могут нарушить работу компьютера и/или привести к потере данных. Хотя и в финальных версиях таких гарантий разработчики, как правило, не дают.

Кроме программного и аппаратного обеспечения понятие бета-версия в последнее время часто применяется к сайтам либо к их определённым разделам или функциям. При этом в большинстве случаев бета-тестирование является открытым, а доработки производятся в процессе функционирования сайта.

Бета-тестирование может быть открытым и закрытым, когда программу тестируют только разработчики или пользователи по приглашениям.

См. также 
 Тестировщик
 Система отслеживания ошибок
 Нумерация версий программного обеспечения

Примечания

Ссылки 
 Семь принципов тестирования программ
 Улучшая, не навреди

Тестирование программного обеспечения